Mystik – gruppo musicale power metal e speed metal statunitense
 Mystik – rapper congolese
 Mystik – singolo di Tash Sultana del 2017